Příjmení Mikloško nosí více významných osobností:

 František Mikloško (* 1947) – slovenský politik
 Jaroslav Mikloško (* 1962) – slovenský fotbalista
 Jozef Mikloško (* 1939) – slovenský matematik, kybernetik, diplomat a politik
 Luděk Mikloško (* 1961) – český fotbalový brankář a trenér